Die 1. Liga 1965/66 war die 32. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 7. August 1965 und endete am 19. Juni 1966.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1965/66 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1965
Fußballsaison 1965/66